Royston steht für:

Orte in Kanada:
 Royston (British Columbia)

im Vereinigten Königreich:
 Royston (Glasgow), Stadtteil von Glasgow
 Royston (Hertfordshire)
 Royston (South Yorkshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Royston (Georgia)
 Royston (Michigan)
 Royston (Texas)

Familienname:
 Grandison Delaney Royston (1809–1889), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Rudy Royston (* um 1971), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Shamie Royston (* um 1973), US-amerikanische Jazzmusikerin

Vorname:
 Royston Brady (* 1972), irischer Geschäftsmann und ehemaliger Politiker
 Royston Drenthe (* 1987), niederländischer Fußballspieler
 Royston Langdon (* 1972), britischer Musiker
 Royston Maldoom (* 1943), britischer Choreograf und Tanzpädagoge
 Royston „Roy“ Swinbourne (1929–2015), ehemaliger englischer Fußballspieler